Seguin puede referirse a:
 Seguín, parroquia civil española del municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.
 Seguin (Texas), ciudad estadounidense del condado de guadalupe, estado de Texas.